Ceratobasidiaceae é uma família de fungos pertencente à família Ceratobasidiaceae.

Espécies 

Ceratobasidiaceae